Hieronder staat een overzicht van gemeentelijke monumenten in Centrum-Benedenstad in Nijmegen.

Zie voor de overige gemeentelijke monumenten in Nijmegen de Lijst van gemeentelijke monumenten in Nijmegen (plaats) en de Lijst van gemeentelijke monumenten in Lent.

Lijst van gemeentelijke monumenten in Nijmegen Centrum-Benedenstad 

|}

Centrum